Shuanglin bezeichnet:

 Shuanglin (Fenyi) (双林镇), Großgemeinde im Kreis Fenyi in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Shuanglin (Nanxun) (双林镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Nanxun in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Shuanglin (Yingshan) (双林乡), Gemeinde im Kreis Yingshan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shuanglin (Jinnan) (双林街道), Straßenviertel m Stadtbezirk Jinnan der chinesischen Stadt Tianjin